Vitesse kwam in het seizoen 1968/1969 voor het derde seizoen op rij uit in de Eerste divisie. Daarnaast nam het Arnhemse elftal deel aan het toernooi om de KNVB beker.

Samenvatting
De Vitesse-selectie stond in het seizoen 1968/'69 onder leiding van trainer Frans de Munck.

In de Eerste divisie behaalde Vitesse de derde plaats met 42 punten (in het "2 punten"-systeem).
In de KNVB beker kwam Vitesse tot de kwartfinale waarin werd verloren van PSV.

Selectie en statistieken
Legenda

Topscorers

Wedstrijden
Bron: Vitesse Statistieken

Eerste divisie

KNVB beker

Oefenwedstrijden

Zie ook 
 Vitesse
 Eerste divisie 1968/69
 KNVB beker 1968/69

SBV Vitesse naar seizoen
Nederlandse voetbalclub 1968/69